11-й чемпіонат СРСР з хокею із шайбою проходив з 14 жовтня 1956 по 20 квітня 1957. У змаганні брали участь шістнадцять команд, які розіграли нагороди у двохколовому турнірі. Переможцем став клуб «Крила Рад» Москва. Найкращий снайпер — Олексій Гуришев (32 закинутих шайб).

Підсумкова таблиця 

Скорочення: М = підсумкове місце, І = ігри, Пер = перемоги, Н = нічиї, Пор = поразки, Ш = закинуті та пропущені шайби, О = набрані очки

Найкращі снайпери 
 Олексій Гуришев («Крила Рад») — 32
 Михайло Бичков («Крила Рад») — 31
 Володимир Кисельов («Буревісник» Челябінськ) — 30

Клас «Б»

Фінальний турнір

Джерела 
 Чемпіонат СРСР з хокею із шайбою 1956/57 на сайті Hockeyarchives.ru 
 Чемпіонат СРСР з хокею із шайбою 1956/57 на сайті hockeystars.ru 
 Чемпіонат СРСР з хокею із шайбою 

Чемпіонат СРСР з хокею із шайбою
1956 в СРСР
1957 в СРСР
СРСР
СРСР